Эузухии () — клада рептилий, существующая с начала мелового периода (Hylaeochampsa). Все современные крокодилы, а также часть их вымерших родственников, входят в кладу Eusuchia.

Описание 
В отличие от примитивных крокодиломорф, Crocodyliformes имеют вторичное костное нёбо. Это даёт им возможность дышать через нос. У Eusuchia вторичное костное нёбо наиболее развитое.

Современные представители

Базальные представители 
 Rugosuchus nonganensis — вымерший вид живший на территории современного Китая около 90 млн лет назад. Был описан в 2001 году на основе черепа с нижней челюстью.
 Isisfordia duncani — вымерший вид, базальный по отношению к современному отряду крокодилов и живший в раннем-среднем меловом периоде на территории Австралии. Известен полный скелет.
 Hylaeochampsa vectiana — вымерший вид, живший в раннем меловом периоде на территории западной Венгрии. Типовой вид сестринского по отношению к отряду крокодилов семейства Hylaeochampsidae, также включавшего в себя род Iharkutosuchus.
 Aegyptosuchidae — вымершее семейство из мелового периода Африки. Семейство включает в себя два рода, Aegyptosuchus и Aegisuchus, что морфологически характеризуются большими размерами и плоской головой.

Примечания 

Крокодиломорфы